Le mot calcul vient du latin calculus (« caillou »). Il est dit que les bergers comptabilisaient leurs moutons avec des cailloux dans un pot à l’entrée et à la sortie de la bergerie. Ces objets pouvaient aussi être façonnés en argile sous la forme de demi-sphère, de sphères, de conoïdes et pouvaient figurer des animaux domestiques.

 En sciences, le mot calcul peut avoir une signification mathématique.
 En médecine, on désigne par calculs les masses minérales formées :
 dans les voies urinaires : calculs urinaires ;
 dans les voies biliaires : calculs biliaires ;
 dans les voies salivaires : calculs salivaires.
 En philosophie, le mot « calcul » peut renvoyer à la raison (par exemple chez Hobbes, Léviathan, I, 5) ou à une certaine forme de raison (la ratiocination, ou la raison instrumentale). La ratiocination (du latin ratiocinari, calculer) possède une connotation péjorative. Voir aussi entendement, fonctionnalisme et computationnalisme.
 En France, le Plan Calcul est un plan gouvernemental des années 1960-1970, dans le domaine de l'informatique.
 En droit français, le calcul d'un délai de procédure est appelé computation.

Notes et références

Article connexe 
 Calcul infinitésimal